Флаг муниципального образования город Ярово́е Алтайского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 ноября 2012 года решением Городского Собрания депутатов города Яровое № 61 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8015.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в середине которого воспроизведено солнце (радиусом в 5/18 ширины полотнища) с расходящимися до краёв полотнища 16-ю прямыми лучами жёлтого цвета (ширина луча — 1/18 ширины полотнища). Диск солнца разделён горизонтально на две равные половины, верхняя — жёлтого цвета, нижняя — голубого цвета с четырьмя волнистыми полосами белого цвета (ширина белой полосы — 1/30 ширины полотнища)».

Обоснование символики 
Город Яровое был основан в 1943 году, когда из Крыма, с Красного Перекопа сюда был эвакуирован химический завод. В сложных условиях люди не только восстановили производство, но и со временем построили новый город.

Жёлтое солнце в зелёном поле аллегорически показывает сам город Яровое, который является зелёным оазисом, находящимся в Кулундинской степи. Солнце — традиционный символ света, жизни, энергии, тепла.

Голубой цвет и белые волны в нижней части солнца символизируют озеро Большое Яровое, на берегу которого расположен город.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, богатства, стабильности, интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги Алтайского края
Яровое